Cette page contient les pages d'homonymie de L'Albiol et Albiol.

 L'Albiol, municipalité de Catalogne.

  (1945-), homme politique catalan ;
  (1982-1889), peintre et illustrateur valencien ;
  (1957-), acteur catalan ;
  (1955-), joueur de football valencien ;
 Marina Albiol (1982-), femme politique valencienne ;
 Miquel Albiol i Tortajada (1981-), joueur de football valencien ;
 Raúl Albiol (1985-), joueur de football valencien ;
  (1987-), joueur de football espagnol ;
 Xavier García Albiol (1967-), homme politique catalan.